Richard Larsson eller Rikard Larsson kan syfta på bland andra:

 Richard Larsson (1899–1956), svensk frikyrkoledare
 Richard Larsson (1915–2011), svensk författare och bokhandlare
 Rikard Larsson (född 1952), svensk konservator
 Rikard Larsson (född 1966), svensk politiker